Pierre Billon peut désigner :
 Pierre Billon (vers 1645-1701), maître maçon et architecte vaudois ; 
 Pierre Billon (1899-1973), auteur de BD français et père de Daniel Billon ;
 Pierre Billon (1901-1981), réalisateur français ;
 Pierre Billon (né en 1937), écrivain québécois ;
 Pierre Billon (né en 1947), fils de Patachou, auteur-compositeur français, ayant notamment collaboré avec Michel Sardou et Johnny Hallyday.